Okręty US Navy o nazwie USS „Nettle”

 Pierwszy USS „Nettle” był galerą zwodowaną w 1814 roku i sprzedaną w roku 1825.
 Drugi USS „Nettle” był parowcem bocznokołowym. Nabyty przez US Navy we wrześniu 1862 roku i zatopiony w kolizji w październiku 1865 roku.

Nettle